Il singolare del torneo di tennis Monte Carlo Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale Ivan Lendl 6-1, 7-6, 6-3.

Teste di serie

  Ivan Lendl (finale)
  Guillermo Vilas (campione)
  José Luis Clerc (semifinale)
  Björn Borg (quarti di finale)

 Peter McNamara (primo turno)
 Yannick Noah (semifinale)
 Balázs Taróczy (quarti di finale)
 Tomáš Šmíd (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Monte Carlo Open 1982